Río Huayllumayo bezeichnet mehrere Flüsse in Peru:

 Río Huayllumayo (Río Apurímac), rechter Nebenfluss des Río Apurímac
 Río Huayllumayo (Río Oquero), ein linker Zufluss des Río Oquero